Герцог Бехар () — испанский аристократический титул грандов 1-го класса. Он был создан в 1485 году католическими монархами для коннетабля Кастилии Альваро де Суньига и Гусмана (ок. 1410—1488), главного судьи Кастилии, мэра Бургоса, 1-го герцога Аревало, 1-го герцога Пласенсиа, 2-го графа де Пласенсия.

Название титула происходит от названия города Бехар в королевстве Кастилия (ныне провинция Саламанка, автономное общество Кастилия-Леон).

История 
Род Суньига происходит из королевства Наварра. Родоначальником рода считается Лопе Фортунес, младший сын наваррского короля Фортуна Гарсеса (ок. 830—906). В 1278 году Диего Лопес де Эстунига (Суньига) переселился из Наварры в Кастилию, где поступил на службу к королю Альфонсо X. В конце 14 века роду Суньига принадлежали сеньории Суньига и Мендавиа в Наварре и сеньории Баньярес и Фриас в Кастилии. В 1396 году Суньиги приобрели стратегически важный замок Бехар в провинции Эстремадура, обменяв его на Фриас.

В 1429 году король Кастилии Хуан II передал во владение Педро де Суньиге графство Ледесма. Во время междоусобной борьбы между королем Хуаном II и его кузенами, арагонскими инфантами, Педро де Суньига вынужден был уступить Ледесму инфанту Энрике де Трастамара (1400—1445). В 1442 году в качестве компенсации король Хуан II пожаловал Педро де Суньиге графство Пласенсия. После смерти Педро де Суньиги его титул и владения унаследовал его сын Альваро де Суньига и Гусман, 2-й граф Пласенсия, 3-й сеньор де Бехар и 4-й сеньор де Хибралеон (ок. 1410—1488).

В 1469 году Альваро де Суньига и Гусман получил во владение от короля Кастилии Энрике IV графство Баньярес и герцогство Аревало. В 1476 году он получил титул герцога Пласенсия, а титул герцога Аревало вернулся к короне. В 1485 году католические монархи Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский пожаловали Альваро де Суньиге и Гусману титул 1-го герцога Бехара.

Благодаря брачным союзам с другими могущественными испанскими семьями, род Суньига продолжал расширять свои владения и влияние при дворе. Тереса Суньига и Манрике де Лара, 3-я герцогиня Бехар (1502—1565), вышла замуж за Франсиско де Сотомайора, 5-го графа Белалькасара и 5-го виконта Пуэбла-де-Алькосера (ок. 1498—1544). После слияния владений двух родов представители семьи стали крупнейшими землевладельцами в провинциях Саламанка, Касерес, Бадахос, Толедо и Кордова. В брачном контракте было зафиксировано, что теперь объединенная семья будет именоваться Суньига-Сотомайор.

Благодаря бракам с другими благородными испанскими семьями, род Суньига получил титулы виконтов Монтеррей, графов Монтеррей, графов Миранда дель Кастаньяр и герцогов Пеньяранда.

В 1520 году король Испании Карл I Габсбург включил герцогов Бехара в число 25 первейших и знатнейших испанских грандов первого класса.

Во время правления в Испании династии Габсбургов герцоги Бехар занимались дипломатической работой и меценатством. После смерти бездетного испанского короля Карла II Габсбурга 11-й герцог Бехар первоначально поддерживал кандидатур французского принца Филиппа Анжуйского (Филиппа V Бурбона), но затем перешел на сторону австрийского эрцгерцога Карла Габсбурга. После победы Бурбонов Филипп V даровал герцогу Бехару прощение и в 1732 году пожаловал его старшему сыну, Хоакину Лопесу де Суньига-Сотомайору, титул графа Белалькасара.

В 1777 году после смерти Хоакина Лопеса де Суньиги и Кастро, 12-го герцога Бехара (1715—1777), герцогский титул перешел к семье Тельес-Хирон, герцогам Осуна.

Сеньоры де Бехар 
 1396—1417: Диего Лопес де Суньига, 1-й сеньор де Бехар  (1396—1417), второй сын Иньиго Ортиса де Суньига, 10-го сеньора де Суньига, де лас Куэвас, де Алесансо, де Баньерес
 1417—1453: Педро де Суньига, 2-й сеньор де Бехар  (ок. 1387—1453), старший сын предыдущего
 1453—1488: Альваро де Суньига и Гусман, 3-й сеньор де Бехар  (ок. 1410—1488), старший сын предыдущего.

Список герцогов Бехар

Генеалогическое древо

См. также 
 Суньига (род)

Источники 
 Francisco Glicerio Conde Mora, Los Duques de Béjar, Revista historia 16 Año XXVII Nº 336 pag 80-89, 2004.

Ссылки 
 Duques de Béjar

Герцоги Испании
Гранды Испании